K’u-erh Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kuytun He, vattendrag, Xinjiang, 
 Duobukur He, vattendrag, Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar